Филлигер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Филлигер, Вальтер Аугустин (1872—1938) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.
 Филлигер, Каспар (род. 1941) — швейцарский государственный и политический деятель.